Schweiziska superligan 2009/2010 var den 113:e säsongen av högstaligan i fotboll i Schweiz. Säsongen startade den 11 juli 2009 och slutade i maj 2010. Zürich var inför säsongen regerande mästare. Basel vann ligan och tog sin 13:e mästartitel.

Lag

Tabeller

Poängtabell

Resultattabeller

Omgång 1–18

Omgång 19–36

Kvalspel

''Bellinzona kvalificerade sig för Superligan 2010/2011

Externa länkar
Officiell hemsida 
Officiell hemsida 

2009/2010
Fotbollssäsongen 2009/2010
2009 i Schweiz
2010 i Schweiz